Denis kan som auktorsförkortning betyda:

 Michael Denis
 Jacques Denis
 Jean Marcel Robert Denis
 Johann Nepomuk Cosmas Michael Denis

Robotskapade auktorsförkortningar